Das COAS International 2006 fand vom 6. bis 11. März 2006 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie 2 ½ Stars. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger Shahid Zaman erreichte das Halbfinale, in dem er Ramy Ashour unterlag. Ashour traf im Endspiel auf Mohammed Abbas, der die Partie mit 11:4, 9:11, 11:7 und 11:5 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Islamabad